Ville est un prénom masculin finnois et suédois pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1972), acteur finlandais
Ville Itälä (né en 1959), homme politique finlandais
Ville Jalasto (né en 1986), joueur finlandais de football
 (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
Ville Laihiala (né en 1973), chanteur et guitariste finlandais
 (né en 1985), joueur finlandais de badminton
Ville Larinto (né en 1990), sauteur à ski finlandais
Ville Leino (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1974), joueur finlandais de tennis
 (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Ville Nieminen (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace
Ville Niinistö (né en 1976), homme politique finlandais
Ville Nousiainen (né en 1983), fondeur finlandais
Ville Peltonen (né en 1973), joueur finlandais de hockey sur glace
Ville Pokka (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
Ville Ritola (1896-1982), athlète finlandais en courses de fond
Ville Sirén (né en 1964), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1980), musicien et journaliste ifnlandais
Ville Tiisanoja (né en 1975), athlète finlandais en lancer du poids
 (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
Ville Vallgren (1855-1940), sculpteur français
Ville Valo (né en 1976), chanteur et compositeur finlandais

 (né en 1976), joueur finlandais de football
Wille Mäkelä (né en 1974), joueur finlandais de curling

Homonymie de prénom
Prénom finlandais